Osoby o tym nazwisku:
 Andrei Balazs (ur. 1986) – rumuński skoczek narciarski
 Artur Balazs (ur. 1952) – polski polityk